Гитаристка — многозначный термин:

 Гитаристка — женщина-исполнительница на гитаре
 «Гитаристка» — картина голландского художника Яна Вермеера

См. также 

 Гитара (значения)